Das Wort Avenger (vom englischen avenger ‚Rächer‘) steht für:
 Avenger (Anime) – eine japanische Zeichentrickserie
 Avenger-Klasse – eine US-amerikanische Schiffsklasse
 Avenger-Klasse (1940) – eine britische Schiffsklasse
 Dodge Avenger – einen Mittelklassewagen des Fahrzeugherstellers Dodge
 GAU-8/A Avenger – eine US-amerikanische Bordkanone im Kaliber 30 Millimeter
 Grumman TBF Avenger, ein US-amerikanisches Torpedoflugzeug 
 General Atomics Avenger – ein US-amerikanisches UAV
 Hillman Avenger – einen heckgetriebener Mittelklassewagen des Fahrzeugherstellers Hillman
 HMS Avenger (D14) – ein Geleitflugzeugträger, Typschiff der gleichnamigen britischen Schiffsklasse
 HMS Avenger (F185) – eine britische Fregatte der Amazon-Klasse
 Jeep Avenger – ein SUV des Fahrzeugherstellers Jeep
 M1097 Avenger – ein US-amerikanisches mobiles Luftabwehrsystem
 The Avengers/The New Avengers – der Originaltitel einer britischen Fernsehserie, siehe Mit Schirm, Charme und Melone
 Avenger (Fernsehfilm), US-Fernsehfilm aus dem Jahr 2006
 USS Avenger (MCM-1) – ein Minensuchboot, Typschiff der gleichnamigen US-amerikanischen Schiffsklasse
 den englischen Originaltitel eines Romans von Frederick Forsyth, (deutsch: Der Rächer); die Verfilmung trägt ebenfalls den Namen Avenger
 Avenger (Software) ein Anti-Malware-Tool, das hochresistente Schädlingsprogramme aus dem System entfernen kann
 eine britische Band, siehe Avenger (Band)
 die ursprünglich unter diesem Namen gegründete Band Rage, siehe Rage (Band)
 Avenger (Uhr), eine Uhr der Marke Breitling

Siehe auch:
 The Avenger
 The Avengers